В произведении «Божественная комедия» Данте Алигьери строит строгую систему небесного рая, представляя его в виде 9-ти сфер, окружающих божественный центр («Пламенеющую Розу»).

Сюжет 
В земном раю провожатой Данте выступает его возлюбленная Беатриче, восседающая на влекомой грифоном колеснице (аллегория торжествующей церкви); она побуждает Данте к покаянию, а затем возносит его, просветлённого, на небо. Заключительная, третья, часть поэмы посвящена странствованиям Данте по небесному раю. Последний состоит из семи сфер, опоясывающих землю и соответствующих семи планетам (согласно распространённой тогда Птолемеевой системе): сферы Луны, Меркурия, Венеры и т. д., за ними следуют сферы неподвижных звёзд и хрустальная, — за хрустальной сферой расположен Эмпирей, — бесконечная область, населённая блаженными, созерцающими Бога, — последняя сфера, дающая жизнь всему сущему. Пролетая по сферам, ведомый впоследствии Бернардом, Данте видит императора Юстиниана, знакомящего его с историей Римской империи, учителей веры, мучеников за веру, чьи сияющие души образуют сверкающий крест; возносясь все выше и выше, Данте видит Христа и Деву Марию, ангелов и, наконец, перед ним раскрывается «небесная Роза» — местопребывание блаженных. Здесь Данте приобщается к высшей благодати, достигая общения с Создателем.

См. также 
 Ад (Божественная комедия)
 Чистилище (Божественная комедия)

Примечания

Ссылки 
 

Божественная комедия